Cheraw kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cheraw (Colorado)
Cheraw (South Carolina)